Santiago Pérez (atleet)
 Santiago Pérez (wielrenner)